Fido se može odnositi na:

 Fido (pas), poznati pas i simbol lojalnosti
 Fido (film), kanadska komedija